FYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fayetteville, Tennessee (Stati Uniti)
 FYM – codice ISO 3166-2:EG del Governatorato di Faiyum (Egitto)